Poświętne può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Poświętne, comune del Voivodato di Łódź 
Poświętne, comune del Voivodato della Masovia
Poświętne, comune del Voivodato della Podlachia